Bramstorp kan syfta på:, 

 Axel Pehrsson-Bramstorp, en svensk politiker
 Bramstorp, Trelleborgs kommun. en gård 
 Bramstorp, Växjö kommun, en småort